Benedikt Anton Aufschnaiter (1665–1742), compositeur autrichien
 Peter Aufschnaiter (1899–1973), Alpiniste, cartographe, géographe et agronome autrichien

Patronyme austro-bavarois